Hamburger Luftschiffhallen GmbH, empresa creadora de l'aeroport d'Hamburg el 1911, a Alemanya
 Jardins de Hidden Lake (del seu nom en anglès Hidden Lake Gardens), jardí botànic de la Universitat Estatal de Michigan, als Estats Units
 Grup d'Alt Nivell (del seu nom en anglès High Level Group), grup d'experts creat en el si de la Unió Europea per a assessorar en un tema determinat
 Hybrid-Log Gamma, format de processament d'imatges del tipus HDR
 Hlg també és l'abreviatura de l'halurgita, mineral de la classe dels borats